Агазаде — фамилия.

Известные носители 
 Агазаде, Агиль Анар оглы (род. 1998) — азербайджанский волейболист, диагональный команды «Масаллы» и национальной сборной Азербайджана.
 Агазаде, Амина Гамид кызы (род. 1980) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Агазаде, Голамреза (род. 1949) — иранский государственный деятель, бывший вице-президент по атомной энергетике и президент Организации по атомной энергии Ирана, член Совета целесообразности.
 Агазаде, Игбал Фехруз оглы (род. 1968) — азербайджанский политический деятель, депутат Национального собрания. 
 Агазаде, Фархад Рагим оглы (1880—1931) — выдающийся азербайджанский педагог, языковед, журналист.